Ященко е украинско и руско фамилно име и може да се отнася за:
 Александър Ященко (1877-1934), руски юрист
 Зоя Ященко (р. 1964), украинска певица

Руски фамилни имена